Wülfingen ist ein Ortsname:
 Wülfingen, Stadtteil von Elze im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Wülfingen (Forchtenberg), Ortswüstung auf der Gemarkung Forchtenberg der Stadt Forchtenberg im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Neu-Wülfingen, Wohnplatz auf der Gemarkung Forchtenberg der Stadt Forchtenberg im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Wülfingen ist Teil eines Familiennamens:
 Bock von Wülfingen, niedersächsisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Wilfingen
 Wülfing
 Wülflingen